Иван Галецкий:
 Галецкий, Иван Владиславович (1874—?) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Галецкий, Иван Иванович (1843—1915) — владивостокский купец, один из крупнейших предпринимателей Дальнего Востока.